Никола́й Дми́триевич Дми́триев:
 Дмитриев, Николай Дмитриевич (1829—1893) — русский музыкант, композитор, пианист, дирижёр, педагог.
 Дмитриев, Николай Дмитриевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 21 марта 1915.
 Дмитриев, Николай Дмитриевич (1821—1874) — русский писатель, беллетрист.